Ertel ist der Familienname folgender Personen:

 Allen E. Ertel (1937–2015), US-amerikanischer Politiker
 Carl Ertel (* 1959), deutscher Ruderer
 Carlos Ertel (* 1974), brasilianischer Handballspieler

 Dieter Ertel (1927–2013), deutscher Journalist und Redakteur
 Donat Ertel (* 1948), deutscher Bobsportler
 Hannah Ertel (* 1978), deutsche Judoka
 Hans Ertel (1904–1971), deutscher Geophysiker
 Janet Ertel (1913–1988), US-amerikanische Sängerin („The Chordettes“)
 Jean Paul Ertel (1865–1933), deutscher Komponist
 Joseph Ertel (1785–1834), deutscher Jurist und badischer Beamter
 Julie Ertel (* 1972), US-amerikanische Triathletin
 Manfred Ertel (* 1950), deutscher Journalist
 Rainer Ertel (* 1947), deutscher Ökonom, Fachautor und Heimatforscher
 Ralph Ertel (* 1972), deutscher Tenor
 Reinhold Ertel (1924–1981), deutscher Fußballspieler und -trainer 
 Sebastian Ertel (1550/1560–1618), österreichischer Komponist
 Suitbert Ertel (1932–2017), deutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Theodor Ertel (1874–1961), deutscher Generalmajor
 Traugott Ertel (1778–1858), deutscher Messinstrumentenbauer und Unternehmer
 Werner Ertel (* 1941), deutscher Billardtrainer, -funktionär und Radsportler

Siehe auch:
 Erdel
 Ertl